— договор, подписанный 31 марта 1854 года между США в лице коммодора Мэттью Перри и Японией. Договор открыл японские порты Симода и Хакодате для американской торговли, гарантировал обеспечение безопасности лиц, потерпевших кораблекрушение, и позволил США создать постоянное консульство. Это положило конец политической изоляции Японии, которая длилась двести лет.

Перри изначально отказался вести переговоры с японскими официальными лицами и потребовал разговора с японским императором. На тот момент реальным правителем Японии был сёгун Токугава Иэёси, и  о том, чтобы император мог каким-либо образом общаться с иностранцами, не могло быть и речи. В конце концов Перри пришёл к выводу, что лучше попросить о переговорах с представителями сёгуната Токугава, а не с самим императором.

За договором в 1858 году последовал , который разрешил в Японии создание иностранных концессий, экстерриториальность для иностранцев и снижение импортных пошлин в Японии.

Аналогичные договоры были заключены позднее с русскими (Симодский трактат), французами и англичанами.

Содержание 
Договор состоял из предисловия и 12 статей. Содержание статей следующее:

 Япония и США декларировали заключение вечного мира и дружбы между их народами.
 Япония предоставляла разрешение кораблям США входить в японские порт Симода в провинции Идзу и порт Хакодате на острове Хоккайдо. Порт Симода открывался с момента подписания договора, 31 марта 1854 года, а порт Хакодате — с апреля 1855 года. Японцы обещали обеспечивать американцев водой, топливом и продовольствием.
 Япония обязывалась бесплатно спасать корабли США, потерпевших кораблекрушение вблизи японских кораблей. Команды и имущество кораблей должны были доставляться в Симода или Хакодате.
 Япония обязывалась благосклонно относиться к гражданам США, которые находились в стране.
 Япония предоставляла гражданам США, которые находились в Симода и Хакодате, право свободного передвижения вокруг этих портовых городов в пределах семи японских миль.
 Япония обязалась решать все проблемы с США путём переговоров.
 Япония позволяла США торговлю товарами за золото, серебро и другие товары согласно правилам, которые устанавливались японским правительством. США должны были забирать назад те товары, которые не имели спроса.
 Япония запрещала частную торговлю топливом, водой и продовольствием для кораблей США. Все товары первой необходимости должны были реализовываться через чиновников.
 Япония оказывала США режим наибольшего благоприятствования в торговле.
 Япония запрещала кораблям США входить в другие порты, кроме Симода и Хакодате, при отсутствии штормовой погоды.
 Япония давала США право открыть консульство в Симода.
 Обе стороны обязывались ратифицировать договор в своих странах и в течение 18 месяцев обменяться образцами ратифицированных документов.

Примечания

Ссылки 

 Текст договора

Договоры по алфавиту
Международные договоры Японии
Международные договоры США
Международные договоры XIX века
1854 год
Неравноправные договоры
Период Эдо
Американо-японские отношения
Март 1854 года